In dieser Liste sind alle evangelischen und katholischen Kirchen, beziehungsweise solche, die zu diesem Zweck erbaut wurden und heute nur noch in Resten bestehen, im Landkreis Altenburger Land aufgelistet. Die Auflistung erfolgt alphabetisch nach der Kommune, so werden zuerst die Kirchen in der Skat- und Residenzstadt Altenburg und deren Ortsteilen aufgelistet. Quellen sind, sofern vorhanden, touristische Unterrichtungstafeln an den Kirchen, oder aber Flyer der einzelnen Gebäude sowie Zeitungsartikel der lokalen Presse.

Liste

Altenburg

Weitere Orte D–K

Weitere Orte L–M

Weitere Orte N

Weitere Orte P–S

Weitere Orte T–Z

Siehe auch 
 Struktur der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen
 Liste bedeutender Kirchen in Thüringen
 Liste der Kirchen im Landkreis Gotha/Liste der Kirchen der Superintendentur Gotha
 Liste der Kirchen im Ilm-Kreis/Liste der Kirchen der Superintendentur Arnstadt-Ilmenau
 Liste der Kirchen im Landkreis Weimarer Land
 Liste der Kirchen in Eisenach
 Liste der Kirchen in Erfurt
 Liste der Kirchen in Mühlhausen
 Liste der Kirchen in Sondershausen
 Liste der Kirchen in Weimar

Literatur 
 Ingeborg Stein, Horst Rolle, Christoph Schwabe Dorfkirchen im Altenburger Land E. Reinhold Verlag Altenburg, Jena/Leipzig/Vollmershain 2001
 Günter Hummel, Barbara Löwe Die alte Brüderkirche von Altenburg Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, Altenburg/Langenweißbach/Neumark 2001 (Der kleine sakrale Kunstführer Heft 1)
 Günter Hummel, Barbara Löwe Die Dorfkirche von Ponitz und ihre alten Gedächtnismale Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, Ponitz 2001 (Der kleine sakrale Kunstführer Heft 2)
 Günter Hummel, Barbara Löwe, Dr. Frank Reinhold 100 Jahre Brüderkirche Altenburg Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, Altenburg/Langenweißbach/Neumark 2005 (Der kleine sakrale Kunstführer Heft 9)
 Günter Hummel, Barbara Löwe, Dr. Frank Reinhold Die Gotteshäuser im Kirchspiel Flemmingen Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, Altenburg/Langenweißbach/Neumark 2008 (Der kleine sakrale Kunstführer Heft 15)
 Günter Hummel, Barbara Löwe, Dr. Frank Reinhold Die Gotteshäuser im Kirchspiel Flemmingen (Beiheft) Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, Altenburg/Langenweißbach/Neumark 2005 (Der kleine sakrale Kunstführer Beiheft 2)
 Günter Hummel, Barbara Löwe, Dr. Frank Reinhold Die Dorfkirche Kosma "Unserer lierben Frauen" Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, Altenburg/Langenweißbach/Neumark 2011 (Der kleine sakrale Kunstführer Heft 20)
 Barbara Löwe, Günter Hummel, Dr. Frank Reinhold Altenburg Herzogin-Agnes-Gedächtniskirche Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, Altenburg/Langenweißbach/Neumark 2006 (Der kleine sakrale Kunstführer Sonderheft)
 Barbara Löwe, Günter Hummel Wintersdorf Kirche Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, Altenburg/Langenweißbach/Neumark 2007  (Der kleine sakrale Kunstführer Sonderheft 2)

Weblinks

Einzelnachweise 

Altenburger Land
!Kirchen